Cristina Fernández de Kirchner, política i advocada que fou presidenta de l'Argentina
 Charles Foster Kane, personatge principal de la pel·lícula Ciutadà Kane
 CFK Kickers Praga (de l'acrònim en txec Český Footballistický Kroužek), club de futbol històric de la ciutat de Praga (República Txeca)